Георгий Шевич: